Cum primum ist der Name zweier Enzykliken:

 Cum primum (Clemens XIII.)
 Cum primum (Gregor XVI.)